, также известный как просто Кадзу по прозвищу Король Кадзу — японский футболист, нападающий клуба «Иокогама», выступающий на правах аренды в «Оливейренсе». Первый японский футболист, получивший премию «Футболист года в Азии» в 1993 году, перед тем, как она стала официальной наградой Азиатской конфедерации футбола. Победитель Кубка Азии 1992 года. Владелец собственной торговой марки «Кадзу финт». Младший брат футболиста Ясутоси Миура.

До 12 сентября 2020 года 53-летний японец считался самым возрастным играющим профессиональным футболистом в мире, его рекорд побил 54-летний монгол Хандсурен Оюнбилег. 21 сентября суринамец Ронни Брюнсвийк сыграл официальный матч в возрасте 60 лет. Единственный профессиональный футболист, игравший в пяти десятилетиях — на его счету 35 сезонов.

Карьера

Клуб 
В 1982 году Миура бросил старшую школу Сидзуока Гакуэн, не проучившись в ней и года, и в одиночку в 15 лет уехал в Бразилию, чтобы стать там профессиональным футболистом. Он присоединился к юношеской системе клуба «Жувентус», а в 1986 году подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Сантос». Также играл за несколько других бразильских клубов, включая «Палмейрас» и «Коритиба», до своего возвращения на родину.

Набравшись опыта в Бразилии, в 1990 году Миура вернулся в Японию и подписал контракт с клубом Японской соккер-лиги «Ёмиури», который позднее вышел из состава родительской компании «Ёмиури Симбун» и вошёл в новообразованную в 1993 году Джей-лигу под названием «Верди Кавасаки». Вместе с «Ёмиури» и «Кавасаки» Кадзу выиграл четыре подряд чемпионских титула, выступая вместе с партнёрами по национальной сборной Руем Рамосом и Цуёси Китадзавой. «Ёмиури» выиграл два последних чемпионских титула в истории JSL, а «Верди Кавасаки» — два первых в истории Джей-лиги. В 1993 году Миура был назван самым ценным игроком Джей-лиги и последним неофициальным футболистом года в Азии.

Миура стал первым японским легионером в итальянском футболе, когда в сезоне 1994/95 подписал контракт с футбольным клубом «Дженоа». В футболке итальянского клуба он сыграл 21 матч и забил один гол в дерби против «Сампдории». После этого он снова вернулся в «Верди Кавасаки» и выступал в его составе до конца сезона 1998 года. В 1999 году Миура сделал ещё одну попытку закрепиться в европейском клубе, когда подписал контракт с хорватским клубом «Кроация». Не добившись успеха в Европе, Миура в конечном итоге вернулся в Японию, где выступал за клубы «Киото Пёрпл Санга» с 1999 по 2000 год и «Виссел Кобе» с 2001 по 2005 год.

В 2005 году Миура подписал контракт с клубом второго дивизиона Джей-лиги «Иокогама», отправившись в конце года в двухмесячную аренду в австралийский клуб «Сидней», вместе с которым он сыграл 4 матча в А-Лиге и принял участие в клубном чемпионате мира 2005 года, который проходил в Японии. За «Сидней» забил два гола в проигранном матче против клуба «Аделаида Юнайтед».

В 2007 году Миура участвовал в выставочном матче «Всех звёзд Джей-лиги» и играл исключительно хорошо.

В ноябре 2015 года Миура подписал новый однолетний контракт с «Иокогамой» в возрасте 48 лет. В январе 2017 года подписал ещё один новый однолетний контракт с клубом, продлив свою профессиональную карьеру в 50 лет.

5 марта 2017 года Миура стал самым возрастным игроком, когда-либо игравшем в официальном матче (встреча «Иокогамы» против «В-Варен Нагасаки», завершившаяся ничьей 1:1). В 50 лет и семь дней он превзошел предыдущий рекорд Стэнли Мэтьюза 1965 года на два дня. Семь дней спустя он побил рекорд Мэтьюза, как самого возрастного бомбардира в профессиональном футболе, когда забил единственный гол в матче против «Зеспакусацу Гумма».

В январе 2018 года подписал новый контракт, а в январе 2020 года продлил его снова.

Сборная 
С 1990 по 2000 год провёл за национальную сборную Японии 89 матчей, в которых забил 55 голов. Благодаря этому результату, Миура занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной после Кунисигэ Камамото, на счету которого 75 результативных ударов. Его дебютом в сборной стала встреча 26 сентября 1990 года на Азиатских играх против Бангладеш. После этого и вплоть до 1997 года в матчах национальной команды он играл на позиции нападающего. Вместе со сборной Миура выиграл Кубок Азии 1992, проходивший в Японии, где был признан лучшим игроком турнира. В 1993 году, в квалификации чемпионата мира 1994 года, он сыграл тринадцать матчей и забил тринадцать мячей, что, однако, не помогло Японии попасть на свой первый чемпионат мира. Также Миура участвовал в Кубке Короля Фахда 1995 года и Кубке Азии 1996 года, проходившем в ОАЭ.

В 1997 году Миура забил четырнадцать мячей за Японию во время квалификации к чемпионату мира 1998 года, что привело «синих самураев» к своему первому розыгрышу Кубка мира. Несмотря на это Миура не был включён в состав команды на этом турнире, что вызвало большие споры среди болельщиков и специалистов.

В феврале 2000 года Миура спустя два года снова был вызван в сборную Японии. А в июне он провёл свою последнюю игру за национальную команду — против Ямайки.

В 2012 году в возрасте 45 лет Миура дебютировал в сборной Японии по мини-футболу во встрече с Бразилией (3:3). В той встрече он вышел на замену и отдал результативный пас Нобуа Осодо, забившему второй гол в игре. В своём следующем матче Миура забил сам третий гол в ворота Украины (3:1). На чемпионате мира 2012 года Миура провёл все четыре игры, но не смог отличиться, а национальная команды выбыла в 1/8 финала после поражения 3:6 от Украины.

Достижения

Клубные 

 КРБ
 Чемпион лиги Алагоас: 1987

 «Коритиба»
 Чемпион Лиги Паранаэнсе: 1989

 «Верди Кавасаки»
 Чемпион Первого Дивизиона Японской соккер-лиги: 1990/91, 1991/92
 Чемпион Лиги J1: 1993, 1994
 Обладатель Кубка JSL: 1991, 1992
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 1993, 1994
 Обладатель Кубка Императора: 1996
 XEROX Champions Cup: 1994, 1995

 «Кроация»
 Победитель чемпионата Хорватии: 1998/99

Международные 
 Сборная Японии
 Победитель Кубка Азии: 1992

Статистика

В клубе 
 Данные от 7 апреля 2019

<div id="notes gs1">*Включает в себя иные официальные соревнования, включая Суперкубок Японии по футболу, Xerox Champions Cup, плей-офф Серии A, Konica Cup, Sanwa Bank Cup and Клубный чемпионат мира по футболу.<div>

В сборной 

 Голы за сборную

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки в мини-футбол Японии
Игроки сборной Японии по мини-футболу
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Киото Санга»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Виссел Кобе»
Игроки ФК «Иокогама»
Игроки ФК «Сидней»
Игроки ФК «Оливейренсе»